Семён Григорьевич Белоусов (1913—1984) — капитан малого рыболовного сейнера рыболовецкого колхоза имени Ленина, город Петропавловск-Камчатский Камчатской области, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1913 году в Алтайском крае. Русский.

Работал капитаном малого рыболовного сейнера рыболовецкого колхоза имени Ленина. Получил высокие показатели при добыче рыбы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года за выдающиеся успехи в достижении высоких показателей добычи рыбы и производства рыбной продукции Белоусову Семёну Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Жил в городе Петропавловск-Камчатский, позднее переехал в город Лебедин Сумской области. Умер в 1984 году. Похоронен на Троицком кладбище в Лебедине.

Награждён 2 орденами Ленина, медалями.

Ссылки 

Похороненные в Лебедине
Рыбаки